

Села:
 Суворовське — Автономна Республіка Крим, Сакський район
 Суворовське — Вінницька область, Тульчинський район
 Суворовське — Дніпропетровська область, Криничанський район

Суворовське () — село, Краснодарський край, Усть-Лабінський район
 Суворовське — з 1944 по 1957 роки (період депортації чеченців та інгушів) назва села Нижній Нойбер Гудермеського району Чеченської Республіки.

Див. також 
 Суворове